El término bucle puede referirse a: 
 un bucle o loop de programación;
 un bucle, un cuasigrupo con elemento identidad;
 un bucle o loop de un grafo;
 un bucle o loop o lazo, en topología matemática;
 un bucle local o bucle de abonado, en telecomunicaciones;
 un bucle de masa, una corriente no deseada que circula a través de un conductor;
un bucle como maniobra aérea;
un bucle en la geografía de un meandro;
un bucle o loop musical;
un bucle o loop como un salto de patinaje artístico sobre hielo;
un bucle como una carrera del Tour de France llamado el Grande Boucle;
un bucle como dispositivo cinematográfico llamado Bucle de Latham.

o también a la definición en:

 su origen etimológico en Wiktionary
Son series de instrucciones que se repiten indefinidamente mientras no se cumpla una condición previamente establecida .